Esistono più comuni francesi con questo nome

 Les Rousses (Giura)
 Rousses – Lozère